Het team tafeltennis voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was het Chinese team, dat als nummer één van de plaatsingslijst met succes de titel verdedigde. Op 12 augustus, de eerste dag van het teamtoernooi, werd de eerste ronde gespeeld. Het toernooi was een reguliere knock-outfase. De verliezers van de halve finale speelden in een aparte wedstrijd om het brons. In elke ronde werden drie wedstrijden afgewerkt, twee in het enkelspel en één in het dubbelspel. Voor elke overwinning kreeg een team één punt. Het team dat als eerste drie punten behaalde, won.

Plaatsingslijst

Toernooischema  

Vrouwen team